Михайловский — фамилия и топоним. Женская форма — .

Носители фамилии 
 Михайловский, Алексей Михайлович (более известен под фамилией Звездич; 1861—1917) — русский актёр и режиссёр, антрепренёр.
 Михайловский, Анатолий Борисович (1935—2014) — российский физик, специалист в области плазменных неустойчивостей.
 Михайловский, Андрей Павлович (1905—1979) — советский сценарист и редактор, актёр.
 Михайловский, Антонин Михайлович — российский адвокат, юрист, общественный деятель, поэт.
 Михайловский, Аркадий Петрович (1925—2011) — адмирал, Герой Советского Союза.
 Михайловский, Борис Васильевич (1899—1965) — советский литературовед и искусствовед.
 
 Михайловский, Василий Григорьевич (1871—1926) — российский и советский статистик и демограф.
 Михайловский, Василий Яковлевич (1834—1910) — духовный писатель, протоиерей.
 Михайловский, Виктор Михайлович (1846—1904) — педагог-историк и этнограф.
 Михайловский, Вильгельм (1942—2018) — латвийский фотохудожник.
 
 Михайловский, Владислав Борисович (1929—2020) — советский футболист, советский и российский тренер.
 
 
 
 Михайловский, Злате (1926—1944) — Народный герой Югославии.
 
 
 Михайловский, Кирил (1916—1991) — Народный герой Югославии.
 Михайловский, Константин Михайлович (1874—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Михайловский, Константин Яковлевич (1834—1909) — русский инженер.
 Михайловский, Леонард Константинович (1927—2014) — советский и российский ученый.
 Михайловский, Любомир (род. 1954) — македонский государственный деятель, министр внутренних дел (2004—2006).
 Михайловский, Максим Михайлович (род. 1969) — российский хоккеист.
 
 Михайловский, Михо (1915—2003) — Народный герой Югославии.
 
 ; 1818—1892) — болгарский писатель, отец Стояна Михайловского.
 
 Михайловский, Семён Ильич (род. 1961) — архитектор и историк архитектуры, ректор Института имени Репина.
 
 Михайловский, Феодор (в монашестве Феофан) — архимандрит РПЦ, вице-ректор Шаргородской духовной семинарии.

Двойные фамилии 
 Гарин-Михайловский, Николай Георгиевич (1852—1906) — русский писатель и публицист, инженер.
 Михайловский-Данилевский, Александр Иванович (1790 или 1789—1848) — русский военный историк, генерал-лейтенант (1835).
 Даниил (Натток-Михайловский) (1755—1821) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Могилёвский.
 Феодосий (Михайловский) (в миру Андрей Михайловский-Прокофьев; 1723—1787) — епископ Коломенский и Каширский.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Михайловский — посёлок в Чечерском районе Гомельской области.
 Михайловский — упразднённый посёлок в Хотимском районе Могилёвской области.

Россия 
 Михайловский — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.
 Михайловский — хутор в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Михайловский — посёлок в Выгоничском районе (Выгоничское городское поселение) Брянской области.
 Михайловский — посёлок в Выгоничском районе (Хмелевское сельское поселение) Брянской области.
 Михайловский — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Михайловский — посёлок в Севском районе Брянской области.
 Михайловский — посёлок в Трубчевском районе Брянской области.
 Михайловский — хутор в Лискинском районе Воронежской области.
 Михайловский — посёлок в Новохопёрском районе Воронежской области.
 Михайловский — посёлок в Панинском районе Воронежской области.
 Михайловский — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Михайловский — посёлок в Куйбышевском районе Калужской области.
 Михайловский — хутор в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Михайловский — посёлок в Кемеровском районе Кемеровской области.
 Михайловский — посёлок в Крапивинском районе Кемеровской области.
 Михайловский — посёлок в Железногорском районе Курской области.
 Михайловский — исчезнувший населённый пункт в Зиминском районе Иркутской области.
 Михайловский — посёлок в Кировском районе Ленинградской области.
 Михайловский — посёлок в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Михайловский — посёлок в Тоншаевском районе Нижегородской области.
 Михайловский — посёлок в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Михайловский — посёлок в Чулымском районе Новосибирской области.
 Михайловский — посёлок в Октябрьском районе Оренбургской области.
 Михайловский — посёлок в Верховском районе Орловской области.
 Михайловский — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Михайловский — посёлок в Кромском районе Орловской области.
 Михайловский — посёлок в Ливенском районе Орловской области.
 Михайловский — посёлок в Орловском районе Орловской области.
 Михайловский — хутор в Верхнедонском районе Ростовской области.
 Михайловский — хутор в Константиновском районе Ростовской области.
 Михайловский — посёлок в Кинельском районе Самарской области.
 Михайловский — посёлок-ЗАТО в Саратовской области.
 Михайловский — посёлок в Воловском районе Тульской области.
 Михайловский — посёлок в Ефремовском районе Тульской области.
 Михайловский — посёлок в Каменском районе Тульской области.
 Михайловский — посёлок в Кимовском районе Тульской области.
 Михайловский — посёлок в Куркинском районе Тульской области.
 Михайловский — посёлок в Суворовском районе Тульской области.
 Михайловский — посёлок в Чернском районе Тульской области.
 Михайловский — посёлок в Ярославском районе Ярославской области.
 Михайловский — до 1991 года название села Михайловское Михайловского района Алтайского края.
 Михайловский — до 1966 года название посёлка Малиновое Озеро Михайловского района Алтайского края.
 Михайловский — первое название упразднённого в 2011 году посёлка Михайловка в Хабарском районе Алтайского края.

См. также 
 Михайловская
 Михайловское
 Михайлевский
 Михаловский
 Михайловский Завод (посёлок)
 Хутор-Михайловский
 Михайловский мост
 Михайловский район
 Михайловский театр
 Михайловский Перевал
 Михайловский переулок
 Михайловский проезд

Примечания